Doorslag (gereedschap); gerei voor het aanbrengen of verwijderen van pennen en stiften in gaten
Doorslag (kanaal); het gekanaliseerde gedeelte van de Hollandse IJssel
Doorslag (papier); een door middel van carbonpapier vervaardigde kopie
Doorslag (sneltramhalte); een sneltramhalte in de wijk Nieuwegeinse Doorslag
Doorslag (wijk); een wijk van de Utrechtse voorstad Nieuwegein

Zie ook
een stalen pen, zie drevel
het elektrisch geleidend worden van een gas onder invloed van een aangelegde spanning
Doorslagspanning
het doorslaan van muren, lekkende daken en dergelijke